Гамбетта () — итальянская фамилия.

Известные носители 
 Гамбетта, Джеральд — французский регбист.
 Гамбетта, Леон Мишель — французский политик.
 Гамбетта, Шуберт — уругвайский футболист, защитник.

Топонимы, названные в честь Леона Мишеля Гамбетта 
 Гамбетта (станция метро, Лилль)
 Гамбетта (станция метро, Париж)

См. также 
 Броненосные крейсера типа «Леон Гамбетта»